Андерс Петер Андерсен (; ,  — , ) — датский греко-римский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 года в Лондоне Андерсен соревновался в весовой категории до 73,0 кг. Выиграв две схватки, он проиграл в полуфинале, но смог победить во встрече за третье место и получил бронзовую медаль.

На следующих Олимпийских играх 1912 в Стокгольме Андерсен участвовал в категории до 75,0 кг, но остановился уже в первом раунде.

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Борцы Дании
Борцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1912 года